Patty puede referirse a:
 Diminutivo cariñoso de Patricia.
 Patty, personaje de la comedia mexicana El Chavo del Ocho.
 Patty Bouvier, personaje de la serie Los Simpson.
 Patty, hamburguesa en inglés.
 Patty, pati o patí, empanada caribeña.